Элиас (имя) — мужское имя
 Элиас Александрийский — позднеантичный греческий философ-неоплатоник VI века н. э.
  (род. 1983) — американский математик.
 Элиас, Гедерт (1887—1975) — латвийский художник.
 Элиас, Доминго (1805—1867) — перуанский государственный деятель.
 Элиас, Изхар (род. 1977) — нидерландский академический гитарист.
 Элиас, Карме — испанская актриса театра и кино.
 Элиас, Кристап (1886—1963) — латвийский искусствовед, брат Гедерта Элиаса.
 Элиас, Мануэль де (род. 1939) — мексиканский композитор и дирижёр.
 Элиас, Норберт (1897—1990) — немецкий социолог еврейского происхождения.
 Элиас, Рикардо Леонсио (1874—1951) — перуанский военный и политический деятель.
 Элиас, Флориан (род. 2002) — немецкий хоккеист.
 Элиас, Хауме (1919—1977) — испанский футболист, выступавший за «Эспаньол».
 Элиас, Эльяна — бразильская и американская пианистка, певица, автор эстрадных песен и джазовых композиций.

См. также 
 Элий